Iglesia católica en Corea puede referirse a:

 Iglesia católica en Corea del Norte;
 Iglesia católica en Corea del Sur.